Nabab peut désigner
 Une personne riche, un magnat de la finance. Voir .
 Nawab, titre donné à un souverain indien ;
 Livio Nabab, joueur de football français.

Voir aussi